Eurybia (mitologia), una deessa del mar en la mitologia grega
 Eurybia (planta), un gènere de plantes asteràcies
 Eurybia (lepidòpter), un gènere de papallones